Der Epitaphios steht für:

 Epitaphios (Antike), Leichenspiele und Leichenrede in der griechischen Antike
 Epitaphios (Kirche), liturgischer Gegenstand der orthodoxen Kirche
 Epitaphios (Ritsos), Gedichtband von Giannis Ritsos, wurde von Mikis Theodorakis vertont

Siehe auch:
 Epitaph (Begriffsklärung)